Fanny-Estelle "Fanny" Posvite, (* 27. května 1992 Limoges, Francie) je francouzská zápasnice — judistka afro-karibského původu. Rodiče pochází z Guadeloupe.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v Limoges, v místním klubu AJ se připravuje pod vedením Adila Fikriho.

Vítězství 
 2015 – 1x světový pohár (Praha)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Fanny-Estelle Posviteové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Fanny-Estelle Posviteové na judobase.org

Francouzské judistky
Narození v roce 1992
Narození 27. května
Žijící lidé
Ženy
Narození v Limoges